Neues Stadttor steht für:

 Neues Stadttor (Bergheim), Nordrhein-Westfalen
 Neues Stadttor Isny, Bayern 

Siehe auch:
 Neues Tor